«Жизнь и смерть Питера Селлерса» () — фильм 2004 года о жизни британского комика Питера Селлерса, основанный на книге Роджера Льюиса под одноимённым названием.

Сюжет 
В фильме показана история жизни экстравагантной кинозвезды Питера Селлерса, который стал легендой ещё при жизни. Однако несмотря на успешную карьеру, он до самой смерти оставался взрослым ребёнком.

В ролях 
 Джеффри Раш — Питер Селлерс
 Шарлиз Терон — Бритт Экланд
 Эмили Уотсон — Анни Селлерс
 Джон Литгоу — Блейк Эдвардс
 Мириам Маргулис — Пэг Селлерс
 Питер Вон — Билл Селлерс
 Соня Аквино — Софи Лорен
 Стэнли Туччи — Стэнли Кубрик
 Стивен Фрай — Морис Вудрафф
 Элисон Стедман — агент
 Эмилия Фокс — Линн Фредерик
 Найджел Хэверс — Дэвид Нивен
 Хайди Клум — Урсула Андресс
 Люси Панч — стюардесса
 Джозеф Лонг — Карло Понти

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы по сценариям Кристофера Маркуса и Стивена Макфили
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии США
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2004 года
Фильмы-биографии об актёрах
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм